Johannes Ludwig (giocatore di calcio a 5) (1962) – giocatore di calcio a 5 olandese
 Johannes Ludwig (calciatore) (1903-1985) – calciatore tedesco
 Johannes Ludwig (slittinista) (1986) – slittinista tedesco